Niemcy:
 Düsseldorf-Friedrichstadt – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Friedrichstadt – stacja kolejowa w Düsseldorfie

Zobacz też:
 Friedrichstadt